Sâles, commune suisse du canton de Fribourg
Sâles, localité de la commune suisse de Sâles
Sâles, localité de la commune suisse de Montreux